Indian Cave Petroglyphs bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Indian Cave Petroglyphs (Tennessee), ID-Nr. 78002649
 Indian Cave Petroglyphs (West Virginia), ID-Nr. 76001937